Большой Мыс — название населённых пунктов.

Россия 
 Большой Мыс — деревня в Ленском районе Архангельской области.
 Большой Мыс — деревня в Советском районе Кировской области.